Меј Вити () је била енглеска глумица, рођена 19. јуна 1865. године у Ливерпулу, а преминула 29. маја 1948. године у Беверли Хилсу.

Филмографија 

|-
| 1914.|| ||-{Enoch Arden}- ||Миријам Лејн ||
|-
|1915. || ||-{The Little Minister}- || Нани Вебстер||
|-
| 1920.|| ||-{Colonel Newcombe, the Perfect Gentleman}- ||госпођа Макензи ||
|-
|1936. || ||-{Keep Your Seats, Please}- || || непотписана
|-
| 1937.|| ||-{Night Must Fall}- ||госпођа Брамсон ||
|-
| 1937.|| ||-{The Thirteenth Chair}- || ||
|-
| 1937.|| ||-{Conquest}- || ||
|-
| 1938.|| ||-{I Met My Love Again}- || ||
|-
| 1938.|| ||-{Parnell}- || ||ТВ
|-
| 1938.|| Госпођа која нестаје ||-{The Lady Vanishes}- || госпођица Фрој ||
|-
| 1939.|| ||-{Mary Rose}- || ||ТВ
|-
| 1939.|| ||-{The Royal Family of Broadway}- || || ТВ
|-
| 1939.|| ||-{Rake's Progress}- || || ТВ
|-
| 1939.|| ||-{Raffles}- || ||
|-
| 1940.|| ||-{Return to Yesterday}- || ||
|-
| 1940.|| ||-{A Bill of Divorcement}- || ||
|-
|1941. || ||-{One Night in Lisbon}- || ||
|-
| 1941.|| ||-{Suspicion}- || ||
|-
| 1942.|| Госпођа Минивер||-{Mrs. Miniver}- ||леди Белдон ||
|-
| 1942.|| ||-{Thunder Birds}- || ||
|-
|1943. || ||-{Forever and a Day}- || ||
|-
| 1943.|| ||-{Slightly Dangerous}- || ||
|-
| 1943.|| ||-{Crash Dive}-|| ||
|-
| 1943.|| ||-{The Constant Nymph}- || ||
|-
|1943. || ||-{Lassie Come Home}- || ||
|-
| 1943.|| ||-{Flesh and Fantasy}- || ||
|-
| 1943.|| ||-{Madame Curie}- || ||
|-
| 1944.|| ||-{Gaslight}- || ||
|-
|1944. || ||-{The White Cliffs of Dover}- || ||
|-
| 1945.|| ||-{My Name Is Julia Ross}- || ||
|-
| 1946.|| ||-{Devotion}- || ||
|-
| 1947.|| ||-{Green Dolphin Street}- ||главна опатица ||
|-
| 1947.|| ||-{This Time for Keeps}- || ||
|-
| 1947.|| ||-{If Winter Comes}- || ||
|-
| 1948.|| ||-{The Sign of the Ram}- || ||
|-
| 1948. || ||-{The Return of October}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1865.
Умрли 1948.
Људи из Ливерпула
Енглеске глумице